Fazekas Árpád (1924–2019) orvos, nyíregyházi helytörténeti kutató, újságíró
 Fazekas Árpád (1930–2018) magyar válogatott labdarúgó
 Fazekas Árpád (1942) fogorvos
 Fazekas Árpád (1949) román válogatott labdarúgó